Alisa Theresa Buchinger (* 26. Oktober 1992 in Salzburg) ist eine ehemalige österreichische Kumite-Karateka. Sie ist mehrfache U-21 Europameisterin und wurde 2009 U-18 Weltmeisterin. Bei der Weltmeisterschaft 2016 in Linz wurde sie Weltmeisterin in der Gewichtsklasse bis 68 kg. Im Folgejahr wurde sie in dieser Gewichtsklasse Europameisterin bei der Karate-Europameisterschaft 2017 in Kocaeli / Türkei.

Leben 
Im Alter von fünf Jahren begann sie bei Manfred Eppenschwandtner bei der Karate Union Shotokan Salzburg mit dem Karatetraining. Bald zeigte sich ihr Talent und sie erzielte erste Erfolge im Kumite. Inzwischen trainiert sie immer noch bei ihrem ersten Trainer Manfred Eppenschwandtner. Sie besuchte nach der Grundschule das Sportgymnasium SSM, wo sie bald wie ein Profi täglich trainierte. Nach der Matura wurde sie beim Österreichischen Bundesheer als Sportsoldatin des Heeressportzentrums aufgenommen, wo sie zurzeit noch tätig ist. Sie trägt den Dienstgrad eines Zugsführers.  Im Jänner 2014 hat sie in Salzburg ein Studium des Wirtschaftsmanagement begonnen. Am 9. September 2022 beendete sie ihre aktive Karriere.

Sportliche Erfolge 
2017
 Europameisterin bei der Karate-Europameisterschaft 2017 in Kocaeli / Türkei im Kumite – 68 kg

2016
 Weltmeisterin bei der Karate-Weltmeisterschaft in Linz / Österreich im Kumite – 68 kg
 Vize-Europameisterin bei der Europameisterschaft in der Gewichtsklasse bis 68 kg in Montpellier/ Frankreich

2015
 2. Platz bei den Europaspielen 2015 in Baku / Aserbaidschan bis 68 kg.

2014
 3. Platz Weltmeisterschaft in Bremen im Kumite – 68 kg

2013
 Gesamtsiegerin Karate 1 Premier League
 Sieg K1 Premier League Salzburg – Wals
 3. Platz Premier League Hanau
 4. Platz World Combat Games
 Siegerin Premier League Istanbul
 2 × Gold bei der Universitäten EM
 2. Platz K1 Premier League Jakarta/Indonesien
 2. Platz Europameisterschaft – 68 kg
 Siegerin K1 Premier League Tjumen/Russland
 U21 Europameisterin + 60 kg
 Siegerin Paris Open – 68 kg
 2. Platz Dubai Open + 61 kg
 Österreichische Staatsmeisterin Kumite – 68 kg
 2. Platz Kumite Team

2012
 Gesamtsiegerin Karate 1 Premier League
 Siegerin Premier League Salzburg
 Siegerin Istanbul Open – 61 kg
 Siegerin Dutch Open 2012
 U21 Europameisterin + 60 kg
 Siegerin Paris Open – 61 kg
 2. Platz US Open
 2. Platz Jakarta Premierleague
 Siegerin Austrian Junior Open
 Österreichische Staatsmeisterin Kumite – 68 kg
 Österreichische Staatsmeisterin Kumite Team

2011
 3-fache Shotokan Europameisterin
 Siegerin Karate 1 Premier League
 2. Platz Austrian Open bis 61 kg
 2. Platz Istanbul Open bis 61 kg
 3. Platz U 21 WM bis 61 kg
 Siegerin Grado Open
 3. Platz Europameisterschaft Kumite bis 61 kg
 3. Platz U 21 Europameisterschaft bis 60 kg
 Siegerin Austrian Junior Open
 3. Platz Paris Open – 61 kg
 3. Platz Paris Open Offene Klasse
 3. Platz Italian Open – 61 kg
 Österr. Staatsmeisterin – 61 kg
 Österr. Staatsmeisterin Team Kumite

2010
 EKF Junioreneuropameisterin – 59 kg
 4-fache Shotokaneuropameisterin
 Siegerin Austrian Open – 61 kg
 Siegerin German Open – 61 kg
 Siegerin 3rd World Youth Cup
 Siegerin EGKF Championships
 Siegerin Junior Olympics Las Vegas
 2. Platz US Open Las Vegas
 Siegerin Austrian Junior Open
 Siegerin Championscup
 Siegerin Prokryshkin Cup Nowosibirsk
 Österr. Nachwuchsmeisterin U21 + 60 kg

2009
 Junioreneuropameisterin Shōtōkan Kumite
 Junioreneuropameisterin Team Kumite
 Kadetteneuropameisterin Team Kumite
 Kadettenvizeeuropameisterin Kumite
 Weltmeisterin Shotokan Kumite U18
 Vizeweltmeisterin Shotokan Kumite U21
 Vizeweltmeisterin Shotokan Team
 3. Platz Terragas Jugendsportpreis
 Österr. Meisterin Kumite U18 + 53 kg
 3. Platz Grado Open
 Siegerin 2nd World Youth Cup WKF
 Siegerin Austrian Junior Open
 Österreichische Landesmeisterin allgemeine Klasse
 Siegerin Czech Open
 Siegerin Grand Prix Slovakia
 Siegerin WEBA Championscup

2008
 3-fach Sieg bei Shotokan Europameisterschaft in London 2008
 Siegerin internationaler Championscup 2008
 Siegerin GojuRyu Meisterschaften Kumite U16
 Siegerin Frühjahrsturnier in Höchst
 2. Platz Udine Karate Trophy
 Siegerin Internationaler Cup von Ungarn
 Siegerin beim Austrian Junior Open
 Sieg Grado Open
 Sieg Luxemburg Lion Cup
 Österreichische Meisterin Kumite U16 - 54 kg
 Siegerin Eurocup Istrien in Porec in Kumiteallgemeine Klasse und U18 bis 60 kg

2007
 Internationales Kroatien Open 2007
 3. Platz Kumite U16
 Landesmeisterin 2007 im Kata und Kumite
 Internationales Turnier in Dornbirn
 2. Platz Kata; 3. Platz Kumite
 Siegerin Internationaler Banzai Cup Berlin
 Siegerin Internationaler Eurocup Kroatien
 Österreichische Meisterin Kumite U16

2006
 Siegerin Salzburg Cup 2006
 Landesmeisterin 2006  im Kata und Kumite
 Int. Cup Höchst 2006 2. Platz Mannschaft Kata U16
 3. Platz Kata Einzel U 16
 Austrian Junior Open 2006 2. Platz Kata U14
 1. Platz Mannschaft
 Siegerin Int. Shotokan Cup Attergau 2006
 Siegerin ASKÖ Bundesmeisterschaften 2006
 Siegerin Österr. Meisterschaften 2006 Kumite U16
 Siegerin Intern. Slowenien Open 2006 U16

2005
 Siegerin Salzburg Cup 2005
 Österreichische Landesmeisterin 2005 im Kata und Kumite U14
 Österr. Meisterschaften 2005 3. Platz im Kata Mannschaft  U14
 Österr. Meisterschaften 2005 3. Platz Kumite U14
 Union Bundesmeisterschaften 2005 3. Platz Kumite U14
 Austrian Junior Open 2005 3. Platz Mannschaft U14
 Int. Shotokan Cup Attergau 2005 3. Platz Kumite U14

2004
 Siegerin Salzburg Cup 2004
 Landesmeisterin 2004 im Kata und Kumite U12
 Österr. Meisterschaften 2004 2. Platz im Kata U14 3. Kumite
 Union Bundesmeisterin 2004 U14

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Karateka (Österreich)
Weltmeister (Karate)
Europameister (Karate)
Teilnehmer an den Europaspielen (Österreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer an den World Games (Österreich)
Mitglied des Heeressportverbandes
Teilnehmer an der Prominenten-Millionenshow
Österreicher
Geboren 1992
Frau